El príncipe Francisco José "Wenzel" de Liechtenstein (en alemán: Franz Josef "Wenzel" von und zu Liechtenstein; 19 de noviembre de 1962 - 28 de febrero de 1991) fue miembro de la familia principesca de Liechtenstein. Era el hijo menor del antiguo príncipe reinante Francisco José II, y fue también hermano menor del actual príncipe reinante Juan Adán II. Recibía el tratamiento de Su Alteza Serenísima.

Biografía 

El príncipe Francisco José nació en Zúrich, siendo el cuarto hijo del príncipe Francisco José II, Príncipe de Liechtenstein y de su esposa, la condesa Georgina de Wilczek.

Para su familia y el público en general en Liechtenstein, era conocido como "Wenzel".

En 1982, el príncipe Francisco José "Wenzel" ingresó en la Real Academia Militar de Sandhurst, y un año después fue teniente de la Guardia de Granaderos en Londres. Luego estudió medicina en la Universidad de Friburgo y en la Universidad de Zúrich.

Trabajó como asistente médico en el Hospital de Rorschach.

De repente y de manera bastante inesperada, el príncipe "Wenzel" de Liechtenstein murió el 28 de febrero de 1991 en la casa de huéspedes del Castillo de Vaduz. Se encontró en su habitación, a su muerte, que había dos cronómetros, y una máscara de anestesia. Hubo mucha especulación ya que la familia príncipesca guardó silencio.

Títulos y estilos 
 Su Alteza Serenísima el Príncipe Francisco José de Liechtenstein, Conde de Rietberg.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas liechtensteinianas 
  Medalla conmemorativa del 70º Aniversario de Francisco José II de Liechtenstein (16/08/1976).

Árbol genealógico

Referencias

Enlaces externos 
 Página de la familia principesca de Liechtenstein (en alemán e inglés)

Príncipes de Liechtenstein
Alumnado de la Universidad de Friburgo (Suiza)
Graduados de la Real Academia Militar de Sandhurst
Católicos de Liechtenstein
Liechtensteinianos del siglo XX
Nacidos en Zúrich
Fallecidos en Vaduz